Stocka ist der Name von:

geografische Objekte
 Stocka (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stocka (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stocka (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stocka (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stocka (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Stocka (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Stocka (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Stocka (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Stocka (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stocka (Langquaid), Ortsteil des Marktes Langquaid, Landkreis Kelheim, Bayern
 Stocka (Nordanstig), Ortsteil der Gemeinde Nordanstig, Gävleborgs län, Schweden
 Stocka (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stocka (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Stocka (Rosenheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Rosenheim, Bayern
 Stocka (Teublitz), Ortsteil der Stadt Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stocka (Vachendorf), Ortsteil der Gemeinde Vachendorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stocka (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Stocka (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Namensträger
 Kashira Stocka (* 1987), polnische Tänzerin und Choreographin